Camp Hill – città della Contea di Tallapoosa, Alabama
 Camp Hill – borough della Contea di Cumberland, Pennsylvania